Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6, 7 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующим чемпионом Европы в беге на 400 метров с барьерами являлся Ясмани Копельо из Турции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 11 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EU23R — Рекорд Европы среди молодёжи | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 25 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у мужчин состоялся 9 августа 2018 года. Победу разыграли чемпион мира 2017 года Карстен Вархольм и действующий чемпион Европы Ясмани Копельо. Спортсмены вровень вышли на финишную прямую и преодолели её первую половину. Сильнейший определился только после преодоления заключительного барьера — им стал Вархольм, создавший небольшой отрыв от конкурента. 22-летний норвежец установил национальный рекорд и рекорд Европы среди молодёжи, улучшив собственное достижение на 0,01 секунды — 47,64. Ясмани Копельо стал первым бегуном в истории чемпионатов Европы, кто финишировал быстрее 48 секунд (47,81, рекорд Турции), но не смог с этим результатом победить.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике